А́нна Белы́х: Белых, Анна Михайловна (род. 1984) — российская фристайлистка.
 Белых, Анна Павловна (1936—2012) — советская и российская театральная актриса.